Die FA Women′s Super League 2012 war die zweite Austragung der höchsten englischen Frauenfußballliga FA WSL. Sie wird unter dem Dach der Football Association organisiert. Die Saisons werden von April bis Oktober eines Jahres durchgeführt.

Sie wurde mit acht Mannschaften in einer geschlossenen Liga ohne Absteiger ausgetragen.

Die ersten beiden Mannschaften waren für die UEFA Women’s Champions League 2013/14 qualifiziert, wo sie im Viertelfinale sogar zweimal aufeinander trafen und dieses Mal der Vizemeister die Nase vorn hatte.

Abschlusstabelle 
Quelle:FA

| style="vertical-align:top" |

|}

Siehe auch 
 FA WSL Continental Tyres Cup

Einzelnachweise 

2012
Fußballsaison 2012